Loods (ambtenaar), gids die burgers helpt met bureaucratie
Loods (opslag), een overdekte opslagplaats
Loods (scheepvaart), gids die scheepskapiteins helpt bij de navigatie